Вредители леса — организмы, повреждающие различные части, органы и ткани лесных древесных и кустарниковых пород растений, в результате чего снижается или нарушается прирост и плодоношение растений, происходит их отмирание и повреждение.

Группы вредителей леса 
Подавляющее большинство древесных вредителей составляют насекомые, в меньшей степени вредят некоторые виды клещей и позвоночных животных, особенно мышевидные грызуны и зайцеобразных (зайцы).

Основой классификации вредителей леса на группы является среда обитания, характер питания, характер наносимых повреждений. В зависимости от указанных критериев выделяют:
 вредителей листвы и хвои;
 стволовых вредителей;
 вредителей корней;
 вредителей плодов и семян.
Вредители леса являются частью лесной фауны.

Литература 
 
 

Группы организмов
Лес